Enthoven ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Enthoven (1936–2021), niederländischer Radrennfahrer
 Geoffrey Enthoven (* 1974), belgischer Regisseur
 Jean-Paul Enthoven (* 1949), französischer Journalist und Schriftsteller, Vater von Raphaël Enthoven
 Raphaël Enthoven (* 1975), französischer Hochschullehrer für Philosophie, Sohn von Jean-Paul Enthoven